Green Mountain bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Green Mountain (Iowa)
 Green Mountain (Missouri)
 Green Mountain (North Carolina)

Berge:
 Green Mountain (Ascension), höchster Berg und Nationalpark auf Ascension
 Green Mountain (British Columbia), Berg im Wells Gray Provincial Park in British Columbia, Kanada
 Green Mountain (Colorado), nahe Denver
 Green Mountain (King County, Washington) (1470 m), Berg am Westrand der Kaskadenkette im King County
 Green Mountain (Kitsap County, Washington) (484 m), Berg auf der Kitsap-Halbinsel im Kitsap County im Westen des Staates Washington
 Green Mountain (Montana), im Osten Montanas
 Green Mountain (Snohomish County, Washington) (1950 m), Berg in der Kaskadenkette im Snohomish County
 bis 1918 der Name des Berges Cadillac Mountain im Bundesstaat Maine

Weiteres:
 Green Mountain National Forest, Nationalwald in Vermont
 Keurig Green Mountain, ehemals Green Mountain Coffee Roasters (GMCR), ein US-Kaffeeanbieter und Kaffeemaschinenhersteller (Tochterunternehmen und Marke: „Keurig“)

Siehe auch:
 Green Mountains